Діплодія (Diplodia) — рід грибів родини Botryosphaeriaceae. Назва вперше опублікована 1834 року.

Будова 
Має конідії з двох клітин, сіруватого чи темно-коричневого кольору.

Поширення та середовище існування 
Розвиваються на відмерлих частинах рослин та на живих рослинах, викликаючи хвороби, такі як диплодія кукурудзи (Diplodia zeae).

Цікаві факти 
У ґрунті дна Чорного моря на глибині 5,5 метрів живе гриб діплодія таллазі Diplodia thalassia N.J. Artemczuk.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 9.10.2019 налічує 399 видів роду Diplodia:

Примітки

Джерела 
 Montagne, J.P.F.C. 1834. Notice sur les plantes cryptogames récemment découvertes en France, contenant aussi l'indication précise des localités de quelques espèces les plus rares de la flore française. Annales des Sciences Naturelles Botanique. 1:295-307 - P.302

Роди грибів
Dothideomycetes